Trichosoma peut désigner :
 Trichosoma Rudolphi, 1819, synonyme de Capillaria, genre de nématodes ;
 Trichosoma Rambur, 1832, synonyme de Orgyia, genre de papillons.

Notes et références